Denhard ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Denhard (1809–1872), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Denhardt
 Dehnhard
 Daehnhardt
 Dähnhardt
 Dehnhardt
 Dennard